Die Hungarian Open 2006 fanden vom 26. September bis 1. Oktober 2006 in Budapest, Ungarn statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und war mit 50.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie 5 Star.

Vorjahressieger Amr Shabana trat nicht erneut an. Im Endspiel setzte sich der an Position zwei gesetzte Grégory Gaultier gegen den an Position drei gesetzten Lee Beachill mit 6:11, 11:4, 11:7, 6:11 und 11:6 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt András Török einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2006/07
2006